Zhou Yun (1978) – attrice cinese
Zhou Yun (1990) – calciatore cinese